Julella är ett släkte av lavar. Julella ingår i familjen Thelenellaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Julella